Pivot steht für:

 den Stürmer im Futsal (vergleichbar mit dem Mittelstürmer beim Feld-Fußball)

 Angelpunkt in der französischen Sprache
 Pivot (Geschütz), Teil einer Geschützlafette
 Pivot (Album), Jazzalbum von Mario Pavone (2002)
 ein Dolmetscher, der im Relais-Betrieb arbeitet, siehe Dolmetschen #Relais
 eine Körperbewegung in Ballsportarten, siehe Sternschritt
 eine substanzielle Änderung des Geschäftsmodells eines Unternehmens rund um die Lean Startup-Methode
 eine Wortklasse, siehe Pivot-Grammatik
 Pivot Stickfigure Animator, ein Animationsprogramm
 Pivotelement, das erste von einem Algorithmus ausgewählte Element einer Zahlenmenge
 Pivotverfahren, Algorithmen der mathematischen Optimierung
 Pivot-Funktion zum Drehen von Bildschirminhalten um 90°
 Pivotstatistik, Hilfsfunktion zur Konstruktion von Konfidenzintervallen
 Pivot-Tabelle, eine Funktion in Tabellenkalkulationen
 Apache Pivot, eine Open-Source-Plattform
 Automobiles Pivot, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Pivot Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Pivot, Berg im Coatsland, Antarktika

Personen:
 Bernard Pivot (* 1935), französischer Journalist, Autor und Moderator